Музей Ма́не Каца — художественно-биографический музей, открытый в 1977 году в Хайфе (Израиль), экспозиция которого посвящена произведениям художника Ма́не Ле́йзеровича (Иммануэля Лазаревича) Каца. 
  
Музей расположен на улице Ефе-Ноф в здании, из окон которого открывается красивый вид на город и на Хайфский залив. Дом служил местом проживания и мастерской художника во время хайфского периода его творчества.

Музей был основан и открыт благодаря соглашению, подписанному в 1958 году между муниципалитетом Хайфы и самим художником, который завещал всё своё имущество и коллекции городу.

Коллекция музея состоит из нескольких сотен произведений Каца: картин масляной живописи, акварельных работ, рисунков гуашью и карандашом, пастелей. Кроме этого, в распоряжении музея находится богатая коллекция предметов иудаики, гипсовых и бронзовых статуэток, антикварной мебели и восточных ковров из собрания художника. Большая часть коллекции была привезена из его дома в Париже.

В 2010 году музей был передан в ведение Управления музеями хайфского муниципалитета, которое утвердило бюджет для реконструкции. После реконструкции музей был открыт вновь в апреле 2011 года.

В дополнение к серии регулярно обновляющихся экспозиций администрация музея планирует создать основную постоянную выставку из собраний коллекций музея.

Примечания

Ссылки 

Музей Мане Каца на сайте музеев Хайфы
 ש. שחורי. «מאנה כץ מקים מוזיאון בחיפה»,18.08.1961  
 Коллекция из собраний музея Мане Каца

Биографические музеи по персоналиям
Дома-музеи Израиля
Художественные музеи Израиля
Персональные музеи Израиля
Музеи Хайфы